Violante de Aragón puede referirse a:

Violante de Aragón, reina consorte de Castilla, hija de Jaime I el Conquistador (1236–1301); 
Violante de Aragón y Sicilia (1273–1302), duquesa de Calabria, hija de Pedro III el Grande; 
Violante de Aragón, (1310-1353) condesa de Luna, hija de Jaime II de Aragón; 
Yolanda de Aragón, también llamada Violante de Aragón y Bar (1379/85-1442), reina consorte titular de Nápoles, hija de Juan I de Aragón; o
Violante de Aragón y Pesce (m. 1428) condesa de Niebla, hija natural de Martín I el Joven.